Die Ewige Tabelle der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen listet nach Ländern sortiert die Ergebnisse aller Spiele bei Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen auf. Es wird die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden und im Elfmeterschießen geschossene Tore werden nicht berücksichtigt. Stand der Tabelle ist nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2019.

Siehe auch 
 Fußball-Weltmeisterschaft/Ewige Tabelle (Männer)

Weblinks
Ewige Tabelle auf weltfussball.de

Ewige Tabelle
Ewige Tabelle (Fußball)